Мед — густа солодка маса, яку бджоли виробляють із нектару квітів. За походженням розрізняють квітковий (нектарний), цукровий і падевий мед.
 Мед — алкогольний напій виготовлений шляхом бродіння з натурального меду.
 Мед штучний — продукт сиропоподібної консистенції виготовлений з інвертного цукру.
 Mad (журнал)

Мед — прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 278 носіїв; найбільше — на Донеччині.
 Мед Роман Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки